Østre Anlæg har flere betydninger:

 Østre Anlæg (Holbæk)
 Østre Anlæg (København)
 Østre Anlæg (Aalborg)